Дертины — деревня в Струго-Красненском районе Псковской области России. Входит в состав сельского поселения «Новосельская волость».

География 
Находится на северо-востоке региона, в лесной местности, вблизи урочища Похонь. Произрастает ель, ольха, осина.

Уличная сеть не развита.

История 
Согласно Закону Псковской области от 28 февраля 2005 года деревня Дертины вошла в состав образованного муниципального образования Хрединская волость с 1 января 2006 года.

До апреля 2015 года деревня Дертины входила в Хрединскую волость.

В соответствии с Законом Псковской области от 30 марта 2015 года № 1508-ОЗ деревня Дертины, вместе с другими селениями упраздненной Хрединской волости, вошла в состав образованного муниципального образования Новосельская волость.

Население

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Вывоз леса, деревообработка.

Почтовое отделение, обслуживающее д. Дертины, — 181121; расположено в д. Хредино.

Транспорт 
Просёлочные и лесные дороги, с выездом на автодорогу Шимск — Феофилова Пустынь 58К-583.

Примечания

Ссылки 
 Дертины на Викимапии

Населённые пункты Струго-Красненского района